Bergenau ist der Name zweier Orte in Ostpreußen, die jetzt auf russischem bzw. polnischem Staatsgebiet liegen:
 Bergenau, bis 1905: Barsnicken, Ort in der Gemeinde Trentitten im Kreis Königsberg (Preußen)/Samland, untergegangener Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Bergenau, bis 1934 Krzywen, Ort im Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Krzywe (Świętajno) im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen